Nimismiehensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Nimismiehensaari (ö i Finland, Norra Karelen), Joensuu, 
 Nimismiehensaari (ö i Finland, Birkaland), Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar